Кубок Крыма по футболу -— футбольное соревнование среди любительских команд полуострова. Проводится под эгидой Республиканской Федерации футбола Крыма (РФФК). Впервые турнир был разыгран в 1939 году и первым победителем стал севастопольский «Судостроитель». В связи с Великой Отечественной войной турнир не проводился.

Наиболее титулованным клубом является армянский «Титан», который победил в турнире 6 раз. Пять раз подряд (с 1970 по 1974 год) турнир выигрывал симферопольский «Авангард». Команды из столицы Крыма являются рекордсменами по количеству побед в Кубке Крыма, симферопольцы одерживали верх 21 раз. Последним на данный момент обладателем Кубка является керченский «Евпатория», выигравшая турнир в 2017 году.

Все победители

Достижения по клубам 

 Ранее выступала под названием «СВХ-Даника».

Достижения по населённым пунктам

Примечания

Ссылки 
 Список победителей Кубка Крыма на сайте Республиканской Федерации Футбола Крыма
 Турнир на сайте footballfacts.ru

Футбольные соревнования в Крыму